Храпек () — имя собственное польского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Храпек, Каролина (род. 1990) — польская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2014 года, пятикратный призёр зимних Универсиад.
 Храпек, Михал (род. 1992) — польский футболист, полузащитник итальянского клуба «Катания».